Tasilón es el nombre de varios duques de Baviera de la dinastía Agilolfinga durante la Alta Edad Media:
 Tasilón I de Baviera (560-610) que gobernó de 591 a 610.
 Tasilón II de Baviera (¿?-719) que gobernó de 716 a 719.
 Tasilón III de Baviera (741-796), último Duque de Baviera de la dinastía Agilolfinga que gobernó de 748 a 788.